Palfuria är ett släkte av spindlar. Palfuria ingår i familjen Zodariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Palfuria